Berufskraut steht für die Vertreter der Gattungen:
Erigeron, siehe Berufkräuter
Conzya, siehe Berufkräuter (Conyza)